Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut au fost campionii en-titre, dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Sander Gillé și Joran Vliegen.

Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer au câștigat titlul, învingând în finală perechea Ivan Dodig și Austin Krajicek cu scorul de 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Legături externe
Main Draw

French Open 2022
ATP Tour 2022